Bantang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Batang (ö i Indonesien, lat -8,23, long 124,08), 
 Desa Bantang, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar